Бончев - фамилия:

 Бончев, Георги (1866—1955) — болгарский геолог.
 Бончев, Димитр Христов (в миру Димитр Христов Бончев, 1915—1978) — архимандрит Болгарской православной церкви, церковный учёный.

См. также 
 Бонч-Бруевич
 Бонев